XES – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lake Geneva (Stati Uniti)